Кабинет министров Афганистана состоит из глав всех министерств и ведомств.

Исламский Эмират Афганистан (с 2021)

Переходное правительство Исламского Эмирата Афганистан 
7 сентября 2021 года движение Талибан сформировало переходное правительство Исламского Эмирата Афганистан, все министерские портфели в котором получили мужчины. В состав правительства вошли 14 человек из списка международных террористов, составленного Советом Безопасности ООН (в том числе премьер-министр Ахунд) и трое из пяти бывших заключённых американской тюрьмы Гуантанамо, освобождённых в обмен на дезертира Боуи Бергдала: заместитель министра обороны мулла , министр информации и культуры Хайрулла Хайрхва, министр границ и по делам племён мулла Нурулла Нури. Два других представителя «гуантанамской пятёрки» также получили должности в новых структурах власти: мулла Абдул Хак Васик возглавил разведку, а  назначен губернатором провинции Хост.

Первоначально распространялась информация, что инаугурация кабинета назначена на 11 сентября, в двадцатую годовщину терактов 11 сентября 2001 года; приглашения получили представители шести стран: России, Ирана, Китая, Катара, Пакистана и Турции. 10 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия не примет участия в церемонии (ранее министр иностранных дел Лавров допускал такую возможность в случае формирования талибами инклюзивного правительства с участием разных политических сил и представителей разных этнических и конфессиональных групп). В этот же день член комиссии Талибана по культуре Инамуллах Самангани сообщил в своём Твиттере, что инаугурация не состоится, а правительство приступило к работе.

Государственный совет Афганистана 
В конце августа 2021 года с выводом войск США из Афганистана, общенациональным наступлением движения Талибан и падением Кабула победители сформировали временный орган власти, осуществляющий контроль над большей частью территории страны.

Исламская Республика Афганистан (2001—2021)

Правительство национального единства (2015—2021)

Второе правительство Карзая (2009—2014)

Первое правительство Карзая (2004—2009)

Афганское переходное правительство (2002—2004)

Афганское временное правительство (2001—2002)

Исламский Эмират Афганистан (1996—2001) 

Правительство действовало на части территории Афганистана, контролируемой Талибаном, и было признано только Пакистаном, Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Исламское Государство Афганистан (1992—2001) 

Правительство действовало на части территории Афганистана, контролируемой моджахедами.

Демократическая Республика Афганистан (1978—1992)

Республика Афганистан (1973—1978)

Королевство Афганистан (1926—1973)

См. также 
 Талибан
 Гражданская война в Афганистане

Примечания 

Правительства по странам
Политика Афганистана